A hajítógép másik megnevezése
 Katapultülés, a repülőgépek vészelhagyására szolgáló szerkezet
 Gőzkatapult, repülőgépek felszállás előtti gyorsítására használt szerkezet, elsősorban repülőgép-hordozókon

Zene

Együttesek

 Katapult, cseh együttes
 Catapult, belga együttes

Albumok

 Katapult, az amerikai Circle együttes 2007-es albuma
 Katapult, a cseh Katapult együttes 1978-as albuma